Kaakkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaakkosaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,59, long 25,19), 
 Kaakkosaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,55, long 25,30), 
 Kaakkosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,12, long 23,96), 
 Kaakkosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,09, long 24,11), 
 Kaakkosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Kaakkosaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 

Robotskapade Finlandförgreningar